Hardware description language – linguaggio di descrizione dell'hardware
 High density lipoprotein – lipoproteine ad alta densità